Schock steht für:
 Schock (Lack), Verfahrensfehler bei der Herstellung von Beschichtungen
 Schock (Medizin), akute Unterversorgung lebenswichtiger Organe mit Blutsauerstoff
 Schock (Volkswirtschaftslehre), exogen erzeugte Veränderung von Größen
 umgangssprachlich für Synkope (Medizin)
 umgangssprachlich für die Reaktion auf ein erschreckendes Erlebnis, siehe Akute Belastungsreaktion
 umgangssprachlich fälschlicherweise für Stoß (Physik)
 Elektroschock, eine elektrische Entladung durch den Körper, siehe auch Elektrounfall
 Schock (Garnmaß), Garnmaß in Ermland und Breslau
 Schock (Münze), böhmische Münzeinteilung
 Schock (Torf), ein Stückmaß in der Torfwirtschaft
 Schock, ein altes Zählmaß (entspricht fünf Dutzend = sechzig Stück), siehe Alte Maße und Gewichte (deutschsprachiger Raum) #Schock
 Schock (Band), deutsche Rockmusikgruppe

Filmtitel:
 Schock (1955), erster Teil einer Horror/SF-Trilogie
 Der Schock, französischer Spielfilm
 Tatort: Schock, TV-Episode

Personen:
 Aaron Schock (* 1981), US-amerikanischer Politiker
 Axel Schock (* 1965), deutscher Autor und Journalist
 Barbara Schock (* 1955 oder 1956), US-amerikanische Filmregisseurin
 Barbara Schock-Werner (* 1947), Kölner Dombaumeisterin
 Dieter Schock (1940–2011), deutscher Fußballspieler
 Eberhard Schock (* 1939), deutscher Mathematiker
 Eduard Schock (* 1959), österreichischer Politiker (FPÖ)
 Friedrich Schock (1930–2017), deutscher Politiker (CDU)
 Gerd-Volker Schock (* 1950), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Hans-Werner Schock (* 1946), deutscher Physiker
 Johann Schock (1849–1927), württembergischer Landtagsabgeordneter
 Ralph Schock (* 1952), deutscher Autor und Literaturredakteur
 Rolf Schock (1933–1986), US-amerikanischer Philosoph und Hochschullehrer
 Ron Schock (* 1943), kanadischer Eishockeyspieler
 Rudolf Schock (1915–1986), deutscher Tenor
 Siege Schock (* 1954), deutscher Maler und Künstler
 Walter Schock (1920–2005), deutscher Motorsportler

Siehe auch:
 Schocken
 Schoock
 Shock
 SchOG
 Choc
 Choke